Курфюрст Ганноверский () или курфюрст Брауншвейг-Люнебургский () — титул правителей курфюршества Брауншвейг-Люнебургского, которое входило в Священную Римскую империю. Эрнест Август получил этот титул из-за соединения герцогства Брауншвейг-Люнебургского и княжества Каленберг потому, что он владел этими территориями.

История 
Курфюршество был юридически неделимым: оно могло бы присоединиться к территории Соединённому Королевству, но не отчуждать территорию или быть раздробленным среди нескольких наследников - как раньше это было правило, временами приводило к множеству княжеств Брауншвейг-Люнебургских. Его преемственность заключалась в том, чтобы следовать за мужским первородством. Поскольку это было против закона, то для верховенства семьи это изменение потребовало имперского подтверждения, которое было дано Эрнестом Августом императору Леопольду в 1692 году.

В 1692 году, при повышении Эрнеста Августа до звания курфюрста, его территория включала княжества Брауншвейг-Люнебургские  княжества Каленберг и Грубенхаген, линия прежнего князя уже унаследовал в 1665 году. Но до подтверждения курфюршества рейхстагом в 1708 году линия Каленберга унаследовала княжество Целле в 1705 году. Кроме того, были включены ранее приобретенные графства Дифольц и Хойя.

Хотя Священная Римская империя была распущена в 1806 году, правительство Георга III не считало окончательное решение о роспуске, и до 1814 года он продолжал титуловаться под «герцог Брауншвейг-Люнебургский, архиепископ и курфюрст Священной Римской империи».

Список курфюрстов

Литература 
 Jeremy Black: The Hanoverians. The History of a Dynasty. Hambledon Continuum, London 2004.

История Ганновера